Михал Палюта (); () — польский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «». Чемпион Польши по шоссейному велоспорту в групповой гонке (2019).

Карьера

Достижения

Циклокрос 

 2011—2012
 1-й  Чемпион Польши (юниоры)
 2012—2013
 1-й  Чемпион Польши (юниоры)
 2013—2014
 3-й  Чемпионат Польши 
 2014—2015
 2-й  Чемпионат Польши

Шоссе 

 2013
 1-й  Чемпион Польши — Индивидуальная гонка (юниоры)
 7-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2015
 1-й  Чемпион Польши — Групповая гонка 
 3-й  Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка 
 2016
 1-й  Чемпион Польши — Групповая гонка 
 2-й  Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка 
 2-й Carpathian Couriers Race  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2017
 8-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й  Чемпион Польши — Групповая гонка
 8-й Korona Kocich Gór

Примечания

Ссылки 
 Палюта, Михал  на FirstCycling
 Палюта, Михал  Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Польши